Ver, sinònim de veritat
 Biografies:
 Ver o Vinidi, jurista romà
 Luci Aureli Ver Cèsar, cèsar romà fill de Luci Ceioni Còmmode, cònsol l'any 106, i fou adoptat per l'emperador Hadrià vers el 135 o 136
 Luci Aureli Ver (segle II), fill del cèsar Luci Aureli Ver Cèsar 
 Marc Anni Ver, emperador
 Anni Ver (cèsar), cèsar, fill de Marc Aureli
 Ver i Prisc, gladiadors romans
 Toponímia:
 Ver (Manche), municipi al departament de la Mànega (regió de Normandia, França)
 Ver-lès-Chartres, municipi al departament de l'Eure i Loir (regió de Centre – Vall del Loira, França)
 Ver-sur-Launette, municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França)
 Ver-sur-Mer, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)